Малый Кисегач (озеро, Каслинский район) — озеро в Челябинской области.
 Малый Кисегач (озеро, Сосновский район) — озеро в Челябинской области.
  — озеро в Челябинской области.
 Малый Кисегач (озеро, Чебаркульский район) — озеро в Челябинской области.
 См. также 
 Кисегач
 Большой Кисегач